Мария Клара Алонсо (; род. 2 февраля 1990, Росарио) — аргентинская актриса, танцовщица, певица и телеведущая, получившая известность после исполнения роли Анджи в молодёжном телесериале канала Дисней «Виолетта».

Биография 

Родилась 2 февраля 1990 года в городе Росарио, Аргентина. Она имеет двух младших братьев — Аугустина и Игнасио. С детства занималась гимнастикой, плаванием, танцами, музыкальным театром, пением и актёрским мастерством. Училась в институте «Institute Inmaculada de Castelar», кроме того играла несколько ролей в музыкальном театре «Бродвей-Стрит».

Карьера

2007-2008 год: High School Musical: La Selección, Zapping Zone, Disney Channel Games 
В 2007 году, Клара была отобрана в числе 20 участников реалити-шоу High School Musical: La Selección, которое вышла в эфир на Канале 13 и на Канале Дисней Аргентина. Она выбыла из шоу на десятой неделе, однако была призвана стать частью тура по стране. Она привлекла внимание продюсеров шоу Zapping Zone, производства Уолт Дисней Компани, в ходе тура в городе Ла-Риоха ().

В середине 2007 года она начала карьеру в качестве репортёра программы Zapping Zone. С 2008 года она стала ведущей наряду с Даниэлом Мартинсом (). Программа имела успех в своё эфирное время и была выпущена в других странах Латинской Америки, таких как Перу, Уругвай, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Боливия, Эквадор и Чили.

Она участвовала в Disney Channel Games 2008, которые проводились в течение недели с 27 апреля по 2 Мая 2008 года. В Латинской Америке были выпущены с 5 сентября по 3 октября. Она была частью зелёной команды «Циклоны» наряду с международными звёздами Диснея, такими как: Джейсон Долли, Дженнифер Стоун, Челси Стауб, Джо Джонас, Дилан Спроус и капитан команды Дэвид Генри. Её команда стала третьей с 55 баллами.

21 октября 2008 года в программе Zapping Zone состоялась премьера первой песни Клары «A mi alrededor» совместно с Софи Оливер Санчес.

2010 — 2011 год: High School Musical: La Selección, Zapping Zone, Cuando toca la campana 
В 2010 году она снялась в диснеевском мини-сериале Highway: Rodando la Aventura, который является четвёртым оригинальным кино Канала Дисней Латинской Америки. Сериал рассказывает историю группы восьми друзей, путешествующих в доме на колёсах по всей Латинской Америке в поисках мечты. Клара сыграл молодую перфекционистку, помешанную на чистоте и порядке.

Начиная с 2010 года работает над озвучиванием мультсериала «Рыбология» (Бea) Канала Дисней.

В августе 2010 года она отправилась в Сан-Паулу, Бразилия, где принимает участие в «Cuando toca la campana» Канала Дисней, где она сыграла Дженнифер, студентку-новичка в последние дни учебного года. Первая часть эпизода вышла в эфир на канале Disney Channel 1 декабря 2011 года, а вторая часть — 8 декабря 2011 года.

12 августа 2011 года Клара сообщила, что покидает шоу Zapping Zone. Она продолжила работу с каналом Дисней в Латинской Америке в новом оригинальном сериале «Виолетта».

2011 — 2015 год: Violetta (Виолетта) 
В 2012—2015 снималась в сериале Виолетта, где играла Анджи.

Фильмография

Кино

Телевидении

Дискография 
Синглы
 ″A mi alrededor″
 "Secretos"
 "Like a star"

Саундтреки (альбом)
 2010: Highway: Rodando la aventura

Промосинглы
 ″¡Ven ya!″
 ″Amigas por siempre″
 ″La voz″

Примечания

Ссылки 

Танцовщицы Аргентины